Somogyi István, (17. század) Tés első ismert református lelkésze, 1640-ben részt vett a protestánsok köveskuti zsinatán
 Somogyi István (1862–1892) piarista áldozópap és tanár
 Somogyi István (1872–1913) mennyiségtan- és természettantanár
 Somogyi István (1892–1938) orvos, egyetemi tanár, a Debreceni Egyetem Neurológiai Klinikájának igazgatója; az elmebetegségek kórtanával, terápiájával foglalkozott, a Bonyhádi Öregdiákok Szövetsége volt társelnöke
 Somogyi István (1897–1971) festőművész, főként arc- és tájképfestő; előbb katona, majd miután az első világháborúban jobb karja összeroncsolódott, mégis elvégezte a képzőművészeti akadémiát
 Somogyi István (1898–1981) kömlődi naiv rajzoló
 Somogyi István (1907–1965) református lelkész, „templomépítő”
 Somogyi István (1918–1972) római katolikus pap, műfordító
 Somogyi István (1930–1998) festő, grafikus, a Somadrin klimaoldat feltalálója
 Somogyi István (1953) színházi rendező, táltos, spirituális tanár